Lionel Cox (1930-2010), pistard australiano.
 Lionel Cox (1981), tiratore belga.